Ebbecke ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Ebbecke (1906–1969), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Hans Albert Ebbecke (1893–1973), deutscher Musiker
 Julius Ebbecke (1853–1928), deutscher Richter
 Max Ebbecke (Julius Max Ebbecke; 1882–1945), deutscher Jurist und Wirtschaftsfunktionär
 Ulrich Ebbecke (Julius Ulrich Ebbecke; 1883–1960), deutscher Mediziner